
La seconda stagione del serial televisivo drammatico turco Çukur, composta da 34 puntate da 120 minuti circa, è andata in onda in Turchia su Show TV dal 17 settembre 2018 al 27 maggio 2019.

Note

Collegamenti esterni